Серхі Бругера був чемпіоном попереднього року, але в півфіналі його переміг Майкл Чанг.

У фіналі Томас Мустер здолав переможця відкритого чемпіонату Франції 1989 Майкла Чанга з рахунком 7–5, 6–2, 6–4 і став першим австрійцем, якому підкорився один з турнірів Великого шолома.

Під час турніру Матс Віландер і Карел Новачек показали позитивні тести на кокаїн. В результаті цього в травні 1997 року їм заборонили на три місяці виступати в турі ATP. Крім того, їх позбавили призових і рейтингових очок.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1995 French Open Men's Singles draw 

1995 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу